Samuel Walser, né le  à Olten, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie 

Il joue depuis 2010 dans la LNA avec les Kloten Flyers sans jamais avoir joué dans la LNB.

Il représente la Suisse au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||17||3||5||8||14||1||0||0||0||0
|-
|2008-2009||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||37||9||11||20||38||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||36||12||19||31||18||10||3||6||9||26
|-
|2010-2011||Kloten Flyers||LNA||20||1||0||1||6||17||1||1||2||2
|-
|2010-2011 || Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||25||15||19||34||34||9||5||8||13||14
|-
|2011-2012||Kloten Flyers||LNA||46||11||1||12||12||5||0||0||0||10
|-
|2012-2013||Kloten Flyers||LNA||48||7||5||12||40||5||1||0||1||6
|-
|2013-2014||HC Davos||LNA|| 50 || 9 || 10 || 19 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2014-2015||HC Davos || LNA || 47 || 6 || 7 || 13 || 20 || 15 || 3 || 3 || 6 || 6
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 50 || 11 || 12 || 23 || 24 || 8 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2016-2017 || HC Davos || LNA || 50 || 5 || 9 || 14 || 14 || 10 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2017-2018 || HC Davos || LNA || 49 || 8 || 8 || 16 || 24 || 5 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2018-2019 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA  || 50 || 3 || 16 || 19 || 26 || 6 || 1 || 3 || 4 || 6 
|-
| 2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA  || 44 || 4 || 7 || 11 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA  || 51 || 8 || 14 || 22 || 38 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron ||  LNA ||  || 

|505|| 73 || 89 || 162 || 250 || 80 || 10 || 10 || 20 || 42

Au niveau international 

|-
| 2009 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 ||1 || 2 || 8 || align=left|
|-
| 2011 || align=left|Championnat du monde junior|| 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || align=left|
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 || align="left"|
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 2 || 0 || 2 || 6 || align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1992
Naissance à Olten
Sportif soleurois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Fribourg-Gottéron